Marshalling w informatyce
 Serializacja
 Marshalling w lotnictwie